Malayatelura ponerophila  — вид мирмекофильных щетинохвосток из семейства николетиды (Nicoletiidae). Эндемик Малайзии. Обнаружен в кочевых колоннах муравьёв рода Leptogenys (Ponerinae). Имя нового вида  образовано от названия подсемейства понерины, к которому относится муравей-хозяин. Мелким щетинохвосткам удаётся избегать атак хищных муравьёв и маскироваться с помощью кутикулярных углеводородов (cuticular hydrocarbons, CHCs), сходных по составу с запахом этих общественных насекомых. В ходе экспериментов чешуйниц отделяли от муравьёв на несколько дней. После этого агрессивные действия (атаки и схватывания мандибулами) рабочих Leptogenys distinguenda к Malayatelura ponerophila было в 5 раз чаще, чем до этого. Чешуйницы не продуцируют самостоятельно ни одного из 70 найденных у муравьёв поверхностных углеводородов. С помощью радиоактивных изотопов было доказано, что они их приобретают, подолгу находясь в близком контакте с молодыми муравьями.

Примечания

Литература 
 Hefetz A. (2007). The evolution of hydrocarbon pheromone parsiomony in ants Hymenoptera:Formicidae) — interplay of colony odor uniformity and odor idiosyncrasy. A review. Myrmecol News 2007, 10, 59-68.
 Smith, G.B. (2007). A new inquiline silverfish (Zygentoma: Nicoletiidae: Atelurinae) from Australia.  General and applied entomology, 36: 19-23.

 Mendes, Luis F., Christoph von Beeren, Volker Witte. (2011). Malayatelura ponerophila — a new genus and species of silverfish (Zygentoma, Insecta) from Malaysia, living in Leptogenys army-ant colonies (Formicidae) . Deutsche Entomologische Zeitschrift. Volume 58, Issue 2, pages 193—200, November 2011.

Ссылки 

 

 

 

 
 

Щетинохвостки
Мирмекофилы
Животные, описанные в 2011 году
Насекомые Азии
Эндемики Малайзии